Moe o MOE puede hacer referencia a:

 Moe, argot japonés.
 Moe Szyslak, personaje de Los Simpson.
 Moe Howard, uno de los tres chiflados.
 MOE, la Misión de Observación Electoral de Colombia.
 .moe, Dominio de nivel superior propuesto por InterLink Co., Ltd.